Годао 202 ( G202 , 202国道 ) — китайская республиканская трасса Хэйхэ - Люйшунькоу ( Граница РФ - Порт Артур ). Хэйхэ находится на границе РФ напротив Благовещенска. Трасса имеет "южно-северное" направление ( нань-бэй ). Трасса № 202 является составной частью транспортного коридора Белогорск — Далянь .

Пунктуация

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Ссылки 
Автостоп в Китае

Дороги Китая